Busoni ist der Familienname folgender Personen:

 Ferruccio Busoni (1866–1924), italienischer Pianist, Komponist, Librettist und Musikpädagoge
 Rafaello Busoni (1900–1962), deutscher Grafiker, Zeichner, Maler und Autor

Siehe auch:

 Busoni-Kompositionspreis, Preis zur Förderung kompositorischen Nachwuchses
 Internationaler Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni in Bozen